Лозница може да означава:
 лозница (лоза) – растението, което ражда грозде;
 Лозница – град в Област Разград;
 Лозница – град в Сърбия, Мачвански окръг;
 Лозница – село в Област Добрич;
 Лозница – община в Област Разград;
 Град Лозница – община в Сърбия, Мачвански окръг.